El Conde Gerardo VI de Oldemburgo, llamado "el Pendenciero" (; 1430 - 22 de febrero de 1500), fue un Conde de Oldemburgo y regente de Bad Zwischenahn entre 1440-1482.

Gerardo era el tercer hijo de Teodorico de Oldemburgo y su esposa, Helvig de Schauenburg. Su hermano mayor sucedió a su padre como Cristián VII pero fue elegido rey Cristián I de Dinamarca en 1448, pasando así el condado a sus hermanos en 1450. En 1440-1463 Gerardo VI gobernó en Delmenhorst como regente y en 1464-1482 (después de la muerte de su hermano Mauricio) como el tutor de su sobrino Jakob. Estuvo constantemente en guerra con Gerardo III, Príncipe-Arzobispo de Bremen, y los frisios. En 1483 Gerardo fue obligado a abdicar en favor de sus hijos, y murió en un peregrinaje en el valle del Ródano.

Matrimonio e hijos 
En 1453 contrajo matrimonio con Adelaida de Tecklenburg (c. 1435 - 2 de marzo de 1477), hija del Conde Otón VII de Tecklenburg. Tuvieron once hijos:
 Gerardo de Oldemburgo (1454-1470)
 Teodorico de Oldemburgo (c. 1456-1463)
 Conde Adolfo de Oldemburgo-Delmenhorst (1458 - 17 de febrero de 1500)
 Cristián de Oldemburgo-Delmenhorst (1459 - 27 de mayo de 1492)
 Conde Juan V de Oldemburgo (1460 - 10 de febrero de 1526)
 Otón de Oldemburgo (m. 17 de febrero de 1500), canónigo del Capítulo de la Catedral de Bremen
 Isabel de Oldemburgo (1468 - 12 de septiembre de 1505)
 Ana de Oldemburgo (1469 - 26 de septiembre de 1505)
 Irmgard de Oldemburgo; desposó a Hero Oomkens von Esens, Conde de Harlingerland.
 Eduviges de Oldemburgo  (m. 22 de febrero de 1502); desposó en 1498 a Edo Wimken II de Jever (1468 - 19 de abril de 1511); con descendenica, incluyendo a María de Jever.
 Adelaida de Oldemburgo (m. 1513); desposó en 1503 a Teodorico III de Pless.

Ancestros

Referencias 

Gerardo 06
Regentes de Alemania